Ранчо Канта Ранас има више значења:

 Ранчо Канта Ранас (Кваутитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Канта Ранас (Теолојукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику